L'iodopropane ou iodure de propyle est un halogénoalcane iodé de formule brute  qui existe sous la forme de deux isomères :

 l'
 l'

Voir aussi 
 Halogénoalcane
 Iodoalcane

Halogénure d'alkyle
Iodoalcane